Chal kan syfta på:

Geografi

Afghanistan 
2 Chāl, distrikt i Takhar,

Bulgarien 
3 Tjal, distrikt, Kardzjali, Obsjtina Krumovgrad,

Iran 
4 Shāl, ort, Qazvin, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar